{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | ? — 20 октября 1985
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 50 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1984 — Деннис Тейлор
|-
| Чемпион 1985 — Стив Дэвис 
|-
| Финалист — Деннис Тейлор
|-
|}Гран-при 1985 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1985 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Рединге, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Денниса Тейлора, со счётом 10:9. Этот финал, повторяющий по составу знаменитый матч в Крусибле, получился не менее интересным и напряжённым и завершился даже позже, чем тот — в 2.14 ночи. Таким образом, был установлен абсолютный рекорд турнира (он держится до сих пор) по продолжительности матча — более 12 часов.

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов''

 Деннис Тейлор 5:2 Рекс Уильямс  
 Тони Мео 5:3 Юджин Хьюз  
 Клифф Уилсон 5:2 Джордж Скотт  
 Тони Драго 5:3 Эдди Чарльтон  
 Тони Ноулз 5:2 Рэй Эдмондс  
 Джон Кэмпбелл 5:2 Дуг Маунтджой  
 Кирк Стивенс 5:2 Грэм Майлс   
 Стив Лонгуорт 5:1 Дэвид Тейлор 

 Питер Франсиско 5:3 Уэйн Джонс  
 Терри Гриффитс 5:3 Боб Харрис  
 Джо Джонсон 5:4 Майк Халлетт  
 Клифф Торбурн 5:2 Марк Уайлдмэн  
 Джимми Уайт 5:4 Джо О'Бои  
 Сильвиньо Франсиско 5:3 Дэйв Мартин  
 Алекс Хиггинс 5:3 Нил Фудс  
 Стив Дэвис 5:1 Дэнни Фаулер

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1985 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1985 год в снукере